Нанг-Юган:

 Нанг-Юган (река) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Нанг-Юган (приток Войкара) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.